Il existe plusieurs sites qui abriteraient le tombeau du patriarche Noé :

 le tombeau de Noé à Nakhitchevan, en Azerbaïdjan ;
 le tombeau de Noé à Nadjaf, en Irak ;
 le tombeau de Noé à Karak, en Jordanie ;
 le tombeau de Noé à Cizre, en Turquie.

Galerie

Voir aussi 
 Kivre Tsadikim